Le qualificazioni del singolare  del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  James Ward (Ultimo turno, ritirato)
  Pierre-Hugues Herbert (Qualificato)
  James Duckworth (ultimo turno)
  Michał Przysiężny (Qualificato)

  Rajeev Ram (Qualificato)
  Hiroki Moriya (Qualificato)
  Thanasi Kokkinakis (ultimo turno)
  Yasutaka Uchiyama (ultimo turno)

Qualificati 

  Rajeev Ram
  Pierre-Hugues Herbert

  Hiroki Moriya
  Michał Przysiężny

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2014
ATP World Tour 2014